Het British Saloon Car Championship 1961 was het vierde seizoen van het British Saloon Car Championship. Het kampioenschap begon op Snetterton op 25 maart en eindigde na 9 races terug op Snetterton op 30 september. Het kampioenschap schakelde over naar de nieuwe Groep 2 reglementen. John Whitmore won het kampioenschap in zijn debuutseizoen in zijn Austin Seven (Mini Mark I).

Kalender 
Winnaars van races met meerdere klassen in vetgedrukt.

Kampioenschap

Klassement

Eindstand

Coureurs

Motors 

Autosport in 1961
British Touring Car Championship naar jaar